Sailor Step kan syfta på två olika danssteg:

 Sailor Step (Jig) – ett danssteg i jig
 Sailor Step (linedance) – ett danssteg i linedance